Il doppio del torneo di tennis Madrid Masters 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Leander Paes e Nenad Zimonjić 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinale)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2005